Гопалакришнан () — индийское имя. Характерно для южных областей Индии, где принят такой порядок именования человека, в котором личное имя идет последним. Известные носители:

 Адур Гопалакришнан (род. 1941) — индийский кинорежиссёр.
 Крис Гопалакришнан (род. 1955) — один из семи основателей Infosys.
 К.С. Гопалакришнан — индийский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 М.С. Гопалакришнан (1931–2013) — индийский скрипач.
 Т.В. Гопалакришнан (род. 1932) — индийский исполнитель и музыкант, играющий на скрипке и мриданге.